Słomianka bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Słomianka (Jasionówka), Dorf der Gmina Jasionówka im Powiat Moniecki der Woiwodschaft Podlachien
 Słomianka (Sidra), Dorf der Gmina Sidra im Powiat Sokólski der Woiwodschaft Podlachien
 Słomianka (Tykocin), Dorf der Gmina Tykocin im Powiat Białostocki der Woiwodschaft Podlachien

 Słomianka (Fluss), Fluss in der Woiwodschaft Łódź